Лина Цалдари (, урождённая Ламброс (); 1887 — 1981) — греческая политик и государственный деятель; суфражистка, первая женщина-министр социального обеспечения в правительстве Константиноса Караманлиса.

Биография 
Родилась в 1887 году в Афинах в семье политика Спиридона Ламброса (1851—1919), который был премьер-министром Греции с 27 сентября 1916 по 21 апреля 1917 года; внучка Павлоса Ламброса.

Занималась политической деятельностью. С января 1953 по апрель 1967 года избиралась в греческий парламент. C 29 февраля 1956 года по 5 марта 1958 года была министром социального обеспечения в правительстве Константиноса Караманлиса. Во время военной хунты, в 1967—1974 годах, парламентская деятельность в стране была прекращена и Лина Цалдари была делегатом Греции в Организации Объединенных Наций.

Была замужем за греческим политиком-республиканцем Панагисом Цалдарисом, дважды занимавшим пост премьер-министра Греции в 1932—1935 годах. 

Умерла от инсульта 17 октября 1981 года.

Примечания

Ссылки 
 Lina Tsaldari 
 Women in Greek politics 

Политики Греции
Постоянные представители Греции при ООН